Шотландский Премьер Дивизион 1989/1990 () — 93-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 12 августа 1989 года и закончился 5 мая 1990 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Результаты чемпионат Шотландии на statto.com 
 Чемпионат Шотландии на rsssf.com

1989/1990
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1989 году
Спорт в Шотландии в 1990 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1989/1990